Miejscowości w Polsce 
 Żabno – miasto w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno 
 Żabno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Żabno – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin 
 Żabno – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Żabno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Żabno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Żabno – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy 
 Żabno – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański 
 Żabno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica 
 Żabno – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica 
 Żabno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

 Część miasta
 Żabno – część Starogardu Gdańskiego

 Inne
 Żabno – gmina w województwie słupskim
 Żabno – gromada w powiecie starogardzkim
 Żabno – gromada w powiecie krasnostawskim
 Żabno – gromada w powiecie miasteckim
 Żabno koło Starogardu Gdańskiego – nieczynny przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Nowe Żabno
 Żabno-Kolonia
 Žabno